Il doppio del torneo di tennis Challenger Lugano 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joan Balcells e Juan Albert Viloca che hanno battuto in finale Álex López Morón e Andrés Schneiter 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Andrés Schneiter (finale)
 Enzo Artoni /  Diego Moyano (semifinali)

 Joan Balcells /  Juan Albert Viloca (Campioni)
 Cristian Brandi /  Renzo Furlan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2003